El término Capixaba puede referirse a:

Capixaba (Acre). Municipio de Brasil en el estado de Acre.
Capixaba es el gentilicio de los habitantes del estado brasileño de Espírito Santo.